NGC 3534 est une vaste galaxie spirale vue par la tranche et située dans la constellation du Lion. Sa vitesse par rapport au fond diffus cosmologique est de , ce qui correspond à une distance de Hubble de . NGC 3534 a été découverte par l'astronome russo-américain Otto Struve en 1869.

NGC 3534 présente une large raie HI.

À ce jour, cinq mesures non basées sur le décalage vers le rouge (redshift) donnent une distance de <, ce qui est à l'intérieur des valeurs de la distance de Hubble.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des objets du NGC

Liens externes 

 NGC 3534 sur le site du professeur C. Seligman

3534
Constellation du Lion
Galaxie spirale
Galaxie découverte en 1869
Objet céleste découvert par Otto Struve